Ciguë (ou cigüe) est le nom donné à plusieurs espèces de plantes de la famille des Apiacées :
grande ciguë ou ciguë tachetée (Conium maculatum L.), qui aurait causé la mort de Socrate ;
petite ciguë ou ciguë des jardins (Aethusa cynapium L.) ;
ciguë aquatique ou ciguë vireuse (Cicuta virosa L.) ;
plus rarement ciguë blanche et fausse ciguë peuvent désigner le cerfeuil sauvage (Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm.).
Ciguë est le nom donné à plusieurs espèces d'Amanites du genre Amanita, particulièrement Amanita verna et Amanita virosa, appelée Oronge cigüe.
Ciguë est une coopérative d'habitation genevoise pour étudiants (acronyme de Coopérative Immobilière Genevoise Universitaire et Estudiantine).